Ла́нтух — термін, що має кілька значень:
 Лантух — великий мішок.

Прізвище 

 Лантух Василь Іванович — український політик, депутат Верховної Ради України.
 Лантух Григорій — кошовий отаман запорізького козацтва.

Примітки